Ludy ist der Nachname folgender Personen:

 Franz Josef Ludy (* 1933), deutscher Serienmörder
 Friedrich Ludy (* 1823, † 1890 oder 1896), deutscher Kupferstecher und Radierer